Об'єкти NGC
Ерідан (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1881